Ambrosiana Calcio – ex nome dell’attuale Inter
 Ambrosiana Milano – società italiana di pallacanestro maschile
 Ambrosiana Milano – società italiana di pallacanestro femminile